Wijnberg ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Wijnberg (1922–2011), niederländischer Chemiker und Professor
 Nachoem Wijnberg (* 1961), niederländischer Hochschullehrer, Poet und Autor
 Selma Wijnberg (* 1922), Überlebende des Vernichtungslagers Sobibór, siehe Chaim Engel 

Siehe auch:
 Weinberg (Begriffsklärung)